Doba je neurčitý časový úsek. Dále může být:

historie
 archaická doba
 doba kamenná
 mladší doba kamenná – neolit
 starší doba kamenná – paleolit
 doba kamenná na území Polska
 doba bronzová
 doba bronzová na území Česka 
 doba halštatská
 doba železná
 starší doba železná na území Česka 
 laténská doba na Slovensku
 doba hradištní
 doba osová
 doba pobělohorská – období české historie po bitvě na Bílé hoře v roce 1620
 doba římská na území Česka
 doba nesvobody – doba od přijetí mnichovské dohody do začátku pražského povstání
 doba temna

egyptologie
 předdynastická doba – období mezi roky 5300 až 3000 př. n. l.
 první přechodná doba – období mezi koncem vlády 6. dynastie až do sjednocení v 12. dynastii (přibližně 2150 – 1940 př. n. l.)
 druhá přechodná doba – období odpovídající době vlády 13. dynastie až 17. dynastie (přibližně 1650–1550 před n. l.)
 třetí přechodná doba – období odpovídající době vlády 21. dynastie až 25. dynastie (přibližně 1069 – 664 před n. l.)
 pozdní doba – moderní označení historické období dějin starověkého Egypta (665–332 př. n. l.) 
 řecko-římská doba – období dějin starověkého Egypta, které začalo v roce 332 př. n. l.

astronomie
 doba oběhu

biologie
 vegetační doba – doba, kdy trvají příznivé podmínky pro růst a vývoj rostlin
 reakční doba
 refrakterní doba – čas, během něhož nelze zahájit další nervový vzruch

doprava
 jízdní doba

elektroenergetika
 doba plných ztrát
 doba využití maxima

fyzika
 střední doba života

geologie
 doba ledová
 malá doba ledová
 doba meziledová, tzv. interglaciál – teplejší období mezi dvěma dobami ledovými

geografie
 Doba (Maďarsko)
 Nová doba (Bratislava) – komplex obytných bloků v Bratislavě 

lékařství
 inkubační doba

mikrobiologie
 doba zdvojení – doba za kterou dojde ke zdvojnásobení buněk populace

křesťanství
 poapoštolská doba – období vymezené úmrtím posledního z apoštolů a mučednickou smrtí lyonského biskupa Ireneje z Lyonu 
 předpostní doba (devítníková doba, předpostí) – třítýdenní liturgické období bezprostředně předcházející době postní
 postní doba (nebo také doba svatopostní, velký půst) – období přípravy na Velikonoce

kultura
  Doba (Časopis pro kulturní, sociální i politický život), redigoval Karel Teige, 1934, 1935

hudba
 doba (hudba) – základní jednotka metra a rytmu

film
 Moderní doba – americký film Charlie Chaplina
 Doba ledová (film) – americký animovaný film z roku 2002
 Doba ledová 2: Obleva – americký animovaný film z roku 2006
 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů – americký animovaný film z roku 2009
 Doba ledová 4: Země v pohybu – americký animovaný film z roku 2012
 Doba ledová: Mamutí drcnutí – americký animovaný film z roku 2016
 Doba měděná (film) (angl. Copper Age) – dokumentární film režiséra Ivo Bystřičana z roku 2009

knihy
 Doba jedová – kniha toxikologa Jiřího Patočky a fyzioložky Anny Strunecké z roku 2011

právo
 zkušební doba

příjmení
 Aleksander Doba (1946–2021) – polský kajakář

Související články 
 Období, Epocha, Éra

Externí odkazy